Het ATP-toernooi van Nottingham 2015 (met de officiële naam Aegon Open Nottingham) werd van 21 tot en met 27 juni gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Engelse stad Nottingham.

Het enkelspel werd gewonnen door Denis Istomin. Hij versloeg in de finale Sam Querrey met 7-6(1) en 7-6(6). Het dubbelspel werd gewonnen door Chris Guccione en André Sá. Zij versloegen in de finale Pablo Cuevas en David Marrero met 6-2 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham